Натуральне число 220
 220 рік до нашої ери
 220 рік нашої ери